Гаві — місто в Італії.
 Гаві — італійське біле вино.
 Кейт Гаві — британська дзюдока.
 Гаві — іспанський футболіст.